Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Luxa e Eyal Ran che hanno battuto in finale Todd Larkham e Chris Wilkinson 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Todd Larkham /  Chris Wilkinson (finale)
 Petr Luxa /  Eyal Ran (Campioni)

 Adriano Ferreira /  Jose Frontera (semifinali)
 Ota Fukárek /  Gabriel Trifu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1998